Naar de kunstschilder Rembrandt zijn diverse pleinen genoemd:

Rembrandtplein (Amsterdam)
Rembrandtplein (Eindhoven)
Rembrandtplein (Hoogezand)
Rembrandtplein (Bilthoven)
Rembrandtplein (Hilversum)
Rembrandtplein (Leiden)